Birnbaum (Gummersbach), een plaats in de Duitse gemeente Gummersbach
 Nathan Birnbaum, een Joods Oostenrijkse journalist en filosoof
 George Burns, een Amerikaanse komiek, acteur en scenarioschrijver wiens werkelijke naam Nathan Birnbaum was